Mount Vernon kan syfta på:
  
 Mount Vernon (herrgård) – president George Washingtons herrgård i Virginia, USA
 Mount Vernon, New York – en stad i Westchester County, största av orterna kallade Mount Vernon

Geografi

USA 

 Mount Vernon (ort i USA, Alabama, DeKalb County), 
 Mount Vernon (ort i USA, Alabama, Mobile County), 
 Mount Vernon (ort i USA, Arkansas), Faulkner County, 
 Mount Vernon, Georgia, countyhuvudort, Montgomery County, 
 Mount Vernon, Illinois, countyhuvudort, Jefferson County, 
 Mount Vernon, Indiana, countyhuvudort, Posey County, 
 Mount Vernon (ort i USA, Kentucky, Fayette County), 
 Mount Vernon, Kentucky, 
 Mount Vernon (ort i USA, Maryland, Somerset County), 
 Mount Vernon, Missouri, countyhuvudort, Lawrence County, 
 Mount Vernon, Texas, countyhuvudort, Franklin County, 
 Mount Vernon (ort i USA, Maryland, City of Baltimore), 
 Mount Vernon, Iowa, Linn County, 
 Mount Vernon (ort i USA, Indiana, Wabash County), 
 Mount Vernon (berg i USA, Massachusetts), Suffolk County, 
 Mount Vernon, Maine, Kennebec County, 
 Mount Vernon, New York , Westchester County, 
 Mount Vernon, Ohio, countyhuvudort, Knox County, 
 Mount Vernon (ort i USA, South Dakota), Davison County, 
 Mount Vernon (berg i USA, Arizona), Yavapai County, 
 Mount Vernon (berg i USA, Kalifornien), Kern County, 
 Mount Vernon (berg i USA, Montana), Lincoln County, 
 Mount Vernon (berg i USA, Nebraska), Deuel County, 
 Mount Vernon (ort i USA, Oregon, Grant County, lat 44,42, long -119,11), 
 Mount Vernon (berg i USA, Oregon, Grant County, lat 44,43, long -119,08), 
 Mount Vernon, Washington, Skagit County, 
 Mount Vernon, Virginia, ort, Fairfax County, 
 Mont Vernon, New Hampshire
 Mount Vernon, Ohio

Robotskapade USAförgreningar